Pantani ist der Nachname folgender Personen:

 Marco Pantani (1970–2004), italienischer Profi-Radrennfahrer
 Roberta Pantani (* 1965), Schweizer Politikerin (Lega)